Carney peut désigner :

Patronyme

 Art Carney (1918-2003), acteur et producteur américain ;
 Brian Carney (né en 1976), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Chris Carney (né en 1959), homme politique américain ;
 Daniel Carney (1944-1987), romancier rhodésien  ;
 David Carney (né en 1983), joueur australien de football ;
 Emma Carney (née en 1971), triathlète australienne ;
 Harry Carney (1910-1974), saxophoniste baryton, alto et clarinettiste (clarinette et clarinette basse), américain ;
 John Carney (né en 1972), réalisateur et compositeur irlandais ;
 John C. Carney (né en 1956), homme politique américain
 Jonas Carney (né en 1971), coureur cycliste américain ;
 Karen Carney (née en 1987), joueuse anglaise de football ;
 Lester Carney (né en 1934), athlète américain ;
 Mark Carney (né en 1965), ancien gouverneur de la Banque du Canada et actuel gouverneur de la Banque d'Angleterre
 Pat Carney (née en 1935), femme politique canadienne ;
 Rodney Carney (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 William Harvey Carney (1840-1908), soldat américain de la Guerre de Sécession, décoré de la médaille d'honneur.

Pseudonyme 
 Alan Carney (1909-1973), acteur américain ;

Toponyme
 Carney, ville du Maryland ;
 Carney, localité du Michigan ;
 Carney, localité de l'Oklahoma ;
 Carney, communauté non-incorporée du comté de Baldwin (Alabama) ;
 Carney, village d'Irlande ;
 L'île Carney, île de l'Antarctique.

Divers
 Le complexe de Carney, maladie génétique.

Homonymie de toponyme